Blizzard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blizzard Lake (Alaska)
 Blizzard Lake (Minnesota)
 Blizzard Lake (Utah)